Barat Hoek kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Torong Baras, udde, Nusa Tenggara Timur, 
 Tanjung Barat (udde), 

Robotskapade Indonesienförgreningar